Seč nebo SEČ může být:

 seč (lesnictví) – pěstební opatření v lesních porostech
 seč (zemědělství) – sekání trávy na seno
 první seč – senoseč
 druhá seč – otava

místopisné jméno
 Seč (okres Chrudim) – město v okrese Chrudim
 Seč (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 Seč (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Seč (okres Prievidza) – obec v okrese Prievidza
 Vidlatá Seč – obec v okrese Svitavy
 Seč (Lipová) – část obce Lipová v okrese Prostějov
 Seč u Jeseníka – katastrální území města Jeseník v okrese Jeseník

 vodní nádrž Seč – vodní nádrž na řece Chrudimce v okrese Chrudim
 Seč (potok) – potok ústící do Berounky
 Rimavská Seč – obec na Slovensku

 Seč (655 m) – vrch severovýchodně od Rozseče, okres Jihlava

zkratka
 SEČ – středoevropský čas

Externí odkazy